Jarilo oder Yarilo steht für:

 Jarilo (Gott), Gott der Slawen
 Jarilo (Krater), Krater auf dem Mond Hyperion
 Yarilo (Lied), Lied auf dem Album Goi, Rode, Goi! der russischen Band Arkona
 Yarilo (Satelliten), zwei russische Forschungssatelliten
 (2273) Yarilo, Asteroid des inneren Hauptgürtels